Näätäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Näätäsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Näätäsaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Näätäsaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 

Robotskapade Finlandförgreningar